Das Jungeneinzel der Olympischen Jugend-Sommerspiele 2018 im Badminton wurde vom 7. bis 12. Oktober ausgetragen. Olympiasieger wurde Li Shifeng aus China.

Setzliste

Spielplan

Gruppenphase

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Finalrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf der Seite der Spiele (englisch)

Badminton Jungeneinzel
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Buenos Aires
2018 Jungeneinzel